Peri – comune della Corsica del Sud
Peri – frazione del comune italiano di Dolcè (VR)
Peri – Stazione ferroviaria posta sulla linea Verona-Brennero
 Peri – cognome italiano
Peri – fiume della Turchia
PERI – azienda tedesca di ingegneria civile
Peri Mirim – municipio brasiliano del Maranhão
Peri – compilation del 2009 del gruppo Bardo Pond
Peri – personaggio della mitologia persiana
La Péri – balletto

Persone
Achille Peri (1812-1880) – compositore e direttore d'orchestra italiano
Alessio Peri (...–...) – calciatore italiano 
Calogero Peri (1953) – vescovo cattolico italiano
Enzo Peri (1939) – regista e produttore cinematografico italiano
Giovan Domenico Peri (1564-1639) – poeta e drammaturgo italiano
Illuminato Peri (1925-1996) – storico italiano
Jacopo Peri (1561-1633) – compositore italiano 
Manuela Peri (1953) – cestista italiana

Péri
Gabriel Péri (1902-1941) – politico francese 
Robert Péri (1941-2022) – ex calciatore francese

Cognomi composti
Alfredo Peri-Morosini  (1862-1931) – vescovo cattolico svizzero
Cristina Peri Rossi (1941) – scrittrice, poetessa, giornalista e traduttrice uruguaiana
Gastone Brilli-Peri (1893-1930) – ciclista, motociclista e pilota automobilistico italiano